2 miejscowości w Polsce: 
 Czesławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin 
 Czesławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Pacyna